Felix Kraus ist der Name folgender Personen:

* Felix von Kraus (Mediziner) (1805–1875), österreichischer Militärarzt 
 Felix von Kraus (Sänger) (1870–1937), österreichischer Sänger
 Felix Kraus (Maler) (1887–1950), österreichischer Maler und Grafiker